Коломийцы () — село,
Александровский сельский совет,

Код КОАТУУ — 1224280511. Население по переписи 2001 года составляло 861 человек .

Географическое положение 
Село Коломийцы находится на правом берегу реки Волчья,
выше по течению на расстоянии в 6 км расположено село Орестополь,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Ягодное,
на противоположном берегу — село Тихое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
К селу примыкает лесной массив (сосна, дуб).

История 
 1845 — дата основания.

Экономика 
 «Обрий», агрофирма, ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Известные люди 
 Голуб Иван Платонович (1920—1944) — советский офицер, танкист в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Мищенко, Григорий Антонович (25.04.1922, Коломийцы (Покровский район) — 28.10.1991) — кавалер ордена Славы трёх степеней
 Щербина Василий Илларионович (1913—1994) — Герой Советского Союза, родился в селе Коломийцы.

Примечания